Коацакоалькос:

 Коацакоалькос — город и муниципалитет в Мексике.
 Коацакоалькос — река в Мексике.